Leineweber steht für:

 Leineweber, historischer Beruf
 Leineweber (Unternehmen), deutscher Kleiderhersteller
 Leineweber (Speise), westfälisches Kartoffelgericht

Leineweber ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Leineweber (1874–1927), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau 
 Gino Leineweber (* 1944), deutscher Schriftsteller
 Götz Leineweber (* 1969), deutscher Autor und Theaterschaffender
 Karl Leineweber (1911–1997), deutscher Dichter und Mundartautor
 Marcel Leineweber (1912–1969), luxemburgischer Kunstturner
 Norvin Leineweber (* 1966), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Rosemarie Leineweber (* 1951), deutsche Prähistorikerin

Siehe auch:
 Leinenweber
 Leinweber